Lilla Hjärtat kan syfta på

 Fallet Lilla hjärtat, svenskt brottsfall.
 Lilla hjärtat, poplåt från 1989 med Kärlekens vampyrer
 Det lilla hjärtat (Pieni sydän) schlager från 1930-talet.
 Liten Skär. tecknad barnboksfigur.